Pier Marino Mularoni ist der Name folgender Personen:

* Pier Marino Mularoni (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1964–1965
 Pier Marino Mularoni (Politiker, 1962) (* 1962), san-marinesischer Politiker (PDCS), Capitano Reggente 1997